Weinberge steht für:
 eine Weinlage

Weinberge heißen folgende geographische Objekte:

 Weinberge (Naumburg), Stadtteil von Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Weinberge (Gemeinde Schlierbach), Ort bei Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Weinberge (Mühlberg/Elbe), Gemeindeteil in der südbrandenburgischen Kleinstadt Mühlberg/Elbe im Landkreis Elbe-Elster
 Weinberge, Wohnplatz in der Gmina Czaplinek, Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe: Kuszewo (Czaplinek)
 Weinberge (Bad Liebenwerda), Wohnplatz in der südbrandenburgischen Kurstadt Bad Liebenwerda im Landkreis Elbe-Elster

Siehe auch:
 Weinberg
 Weinbergen
 Königliche Weinberge